Helosciadium muratianum är en flockblommig växtart som beskrevs av René Charles Maire. Helosciadium muratianum ingår i släktet krypflokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krypflokor
muratianum